Прекурсор () — предшественник чего либо:

Химия 

 Прекурсор — вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества
 Прекурсор бета-амилоида — трансмембранный белок
 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
 Списки наркотических средств

Зоология 

 Acdestoides praecursor — вид вымерших сумчатых млекопитающих
 Rhyniella praecursor — одно из двух древнейших известных шестиногих

См. также 

 Предшественник
 Предтеча
 Предтечи